Onderneming
 Hans Anders, Nederlands opticienketen
 Brouwerij Anders!, een Belgische bierbrouwerij

Fictief figuur
 Andrea Anders (James Bond), personage uit de James Bondfilm The Man with the Golden Gun
 Samuel Anders, personage uit de televisieserie Battlestar Galactica

Personen met de achternaam Anders
 Andrea Anders, Amerikaans actrice
 Christian Anders, Oostenrijks schlagerzanger en componist
 David Anders, Amerikaans acteur
 Hendrik Anders, Nederlands componist en organist
 Jorge Anders, Argentijns jazzklarinettist, tenorsaxofonist, bandleider en arrangeur
 Peter Anders, Duits tenor
 Sean Anders, Amerikaans acteur en producer
 Thomas Anders, Duits zanger en componist
 William Anders, Amerikaans astronaut
 Władysław Anders, Pools generaal en politicus

Politieke partij
 Anders Hechtel-Eksel, politieke partij in de gemeente Hechtel-Eksel

Voornaam
 Anders (voornaam), een jongensnaam

Muziek
 Anders (Trust), een single uit 2007 van de Belgische band Trust

Film
 Anders (kortfilm), een korte film uit 2017 van Rutger Denaet
 Anders (film), een korte film uit 2017 van Reinout Hellenthal

Boeken
 Anders, een boek van Frans de Waal

Zie ook 
Andersen (doorverwijspagina)
Anderson (doorverwijspagina)